Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1996./97.

Ljestvice

Istok 

 
 Sportske novosti, 24. lipnja 1997.

Jug 

 Izvori:  
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu  
 rkhd.hr  
 rkhd.hr, wayback

Sjever 

 Izvori:  
 Sportske novosti, 24. lipnja 1997.

Središie

Zapad 

 Izvori:  
 Razvoj rukometa u Istri : 1953.-2008.

Povezani članci 
 1.A HRL 1996./97.
 1.B HRL 1996./97.
 4. rang lige 1996./97.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Jurica Gizdić: RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2004.
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - 2. HRL Jug 1996./97. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
  

1996-97
m-2